Medallero puede hacer referencia a:

Medallero (mueble), mueble utilizado para exhibir medallas o monedas.
Medallero, tabla de medallas ganadas por un país o equipo en una competición determinada. Entre los medalleros más representativos se encuentran:
Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos
Anexo:Medallero de los Juegos Asiáticos
Anexo:Medallero de los Juegos Suramericanos
Anexo:Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Anexo:Medallero de los Juegos Panamericanos